Trzynaste oraz czternaste zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 miały miejsce w austriackim Hinzenbach. Podobnie jak w ostatni weekend pucharowych zmagań tutaj również nie odbyły się kwalifikacje do obu konkursów z tego samego powodu. W obu konkursach triumfowała Sara Takanashi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Hinzenbach był Bernhard Zauner, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędzią techniczną była Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny 4 lutego 2017

Konkurs indywidualny 5 lutego 2017

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: http://data.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3957/2017JP3957PROG.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3868/2017JP3868RL.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3869/2017JP3869RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Hinzenbach: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3869/2017JP3869WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Hinzenbach: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3869/2017JP3869NCS.pdf

Hinzenbach
2017 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Hinzenbach